Sankt Joost (Cuxhaven), een dorp in het landkreis Cuxhaven
 Sankt Joost (Wangerland), een dorp in de gemeente Wangerland